Гулящие люди:
 Гулящие люди — социальная группа населения в России, в XVI — начале XVIII веков. 
 «Гулящие люди» — роман Алексея Чапыгина.
 «Гулящие люди» — фильм Ильи Гурина, экранизация романа Алексея Чапыгина.